Џим Куријер је освојио турнир. У финалу је победио Вејна Фереиру резултатом 6-3, 6-3, 6-1.

Носиоци 

  'Џим Куријер (победник)
  Пит Сампрас (треће коло)
  Стефан Едберг (друго коло)
  Мајкл Ченг (полуфинале)
  Петр Корда (четвртфинале)
  Горан Иванишевић (друго коло)
  Андре Агаси (друго коло)
  Михаел Штих (друго коло)

<li>  Серђи Бругера (прво коло)
<li>  Карлос Коста (прво коло)
<li>  Ги Форже (прво коло)
<li>  Томас Мустер (треће коло)
<li>  Маливај Вошингтон (треће коло)
<li>  Вејн Фереира (финалиста)
<li>  Александар Волков (полуфинале)
<li>  Арно Беч (друго коло)

Жреб

Финала

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Тенис 1993.